Qui di seguito viene riportato l'elenco dei partecipanti al Tour de France 1903. Dalla partenza di Montgeron presero il via 84 corridori, tagliarono il traguardo in 21.

Corridori
Nota: R ritirato

Corridori per nazionalità

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Tour de France 1903 su Letour.fr

Ciclismo nel 1903
1903